Podgornaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:

Stanizen:
 Podgornaja (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Podgornaja (Stawropol), in der Region Stawropol

Dörfer:
 Podgornaja (Archangelsk, Schenkurski), in der Oblast Archangelsk, Schenkurski rajon
 Podgornaja (Archangelsk, Ustjanski, Malodorskoje), in der Oblast Archangelsk, Ustjanski rajon, Landgemeinde Malodorskoje
 Podgornaja (Archangelsk, Ustjanski, Rostowsko-Minskoje), in der Oblast Archangelsk, Ustjanski rajon, Landgemeinde Rostowsko-Minskoje
 Podgornaja (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Podgornaja (Karelien), in der Republik Karelien
 Podgornaja (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Podgornaja (Kirow, Pischanski), in der Oblast Kirow, Pischanski rajon
 Podgornaja (Kirow, Sowetski), in der Oblast Kirow, Sowetski rajon
 Podgornaja (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Podgornaja (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Podgornaja (Mari El), in der Republik Mari El
 Podgornaja (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Podgornaja (Nowosibirsk), in der Oblast Nowosibirsk
 Podgornaja (Perm), in der Region Perm
 Podgornaja (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Podgornaja (Tula), in der Oblast Tula
 Podgornaja (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Podgornaja (Wologda, Babuschkinski, Demjanowskoje), in der Oblast Wologda, Babuschkinski rajon, Landgemeinde Demjanowskoje
 Podgornaja (Wologda, Babuschkinski, Timanowskoje), in der Oblast Wologda, Babuschkinski rajon, Landgemeinde Timanowskoje
 Podgornaja (Wologda, Kirillowski), in der Oblast Wologda, Kirillowski rajon
 Podgornaja (Wologda, Sjamschenski, Korobizynskoje), in der Oblast Wologda, Sjamschenski rajon, Landgemeinde Korobizynskoje
 Podgornaja (Wologda, Sjamschenski, Schitjowskoje), in der Oblast Wologda, Sjamschenski rajon, Landgemeinde Schitjowskoje
 Podgornaja (Wologda, Tarnogski, Schebengski), in der Oblast Wologda, Tarnogski rajon, Schebengski selsowet
 Podgornaja (Wologda, Tarnogski, Schewdenizki), in der Oblast Wologda, Tarnogski rajon, Schewdenizki selsowet
 Podgornaja (Wologda, Totemski), in der Oblast Wologda, Totemski rajon
 Podgornaja (Wologda, Waschkinski), in der Oblast Wologda, Waschkinski rajon

sowie ehemaliger Name von:
 Podgorenski, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Podgornoje (Begriffsklärungsseite)
 Podgorny (Begriffsklärungsseite)